Белорусы в Латвии (, ) — третье по численности национальное меньшинство страны. По состоянию на 1 июля 2022 года численность белорусов в Латвии составляла  (2,98 % жителей Латвии). По состоянию на 1 января 2021 года  — граждане Латвии,  — неграждане Латвии,  человек — граждане Белоруссии.

История 

Предки современных белорусов (кривичи) поселились на территории современной Латвии еще в средние века, чему способствовали географическая близость и соседские отношения между ними и балтами (предками современных латышей). Археологические раскопки выявили древние торговые отношения между этими народами, которым способствовало развитие водного пути по реке Даугаве. В 1229 году был подписан торговый договор между Ригой и городами Полоцком и Смоленском. С этого времени древнерусский язык стал активно проникать в восточную Латвию (Латгалию). В XII-XIII веках он звучал в Ерсике и Кукейносском княжестве, предки латышей и белорусов вместе сражались против немецких крестоносцев. 

Во времена Российской империи Латгалия входила в состав Витебской губернии. На рубеже XIX-XX веков на территории нынешней Латвии проживало около 75 тысяч белорусов. В 1920 году, с созданием независимой Латвийской Республики, белорусам был предоставлен статус национального меньшинства, латвийское гражданство и право на национально-культурную автономию. Однако уже через пять лет численность белорусов снизилась до 38 тысяч, а в 1930 году до 36 тысяч, это связано с тем, что белорусов часто искусственно причисляли к русским, полякам и латышам. После провозглашения Латвийской Республики было создано несколько культурно-просветительских обществ («Бацькаўшчына», «Беларуская хата», «Рунь» и др.), около 40 школ, две белорусские гимназии, два театра — в Риге и Даугавпилсе, газета «Голос белоруса» и несколько журналов. Все это позволило белорусскому населению Латвии сохранить свою национальную идентичность и в то же время интегрироваться в латвийское государство. По переписи 1935 года в Латвии жили только 26,9 тысяч белорусов (1,4 %). Белорусскую диаспору немного пополнили соотечественники, приехавшие в поисках работы из западной части Беларуси, являвшейся частью Польши.

После переворота 1934 года белорусское образование стало сворачиваться (в 1941—1944 годах оно ещё существовало, в частности, в Варнавичах Каплавской волости). Начались процессы «латышизации» Латгалии. Деятельность, посвященная белорусскому образованию и культуре в регионе, была прекращена, а белорусские школы ликвидированы. Некоторые из них были восстановлены во время немецкой оккупации. После Второй мировой войны и с установлением советского режима в 1944 году, белорусские школы были вновь закрыты, культурно-просветительская работа прекращена, учителя и работники культуры репрессированы.

Наибольшее количество белорусов приехало в Латвию в период с 1959 по 1989 год. В основном это были рабочие, занятые в строительстве и молодые специалисты, направленные из белорусских вузов, а также солдаты и офицеры, оставшиеся после службы в армии. Согласно переписи 1959 года в Латвии проживало 61,6 тысяч белорусов (2,9 %), в 1970 году — 95,9 тысяч (4,0 %), в 1979 году — 111,5 тысяч (4,5 %). В 1989 году в Латвии уже проживало около 120 тысяч белорусов. Несмотря на большое количество белорусов, в Латвийской ССР отсутствовало белорусскоязычное образование, белорусские дети обучались в русских и латышских школах, что привело к постепенной утрате белорусского языка новыми поколениями.

В 1988 году, во время Атмоды, белорусские интеллектуалы основали Латвийское белорусское культурное общество «Світанак», основными задачами которого были возрождение родного языка, национальной культуры и искусства, сохранение национальной идентичности и интеграция в латвийское государство. Создавались и другие белорусские общества: «Прамень» в Риге, «Уздым» в Даугавпилсе, «Спадчына» в Вентспилсе. В 2003 году городские общества Риги, Даугавпилса, Лиепаи и Вентспилса объединились в Союз белорусов Латвии, который начал инициировать создание белорусских обществ в других городах и регионах. К 2014 году он объединял 13 белорусских обществ и 2 славянских, став крупнейшим национально-культурным объединением в Латвии. В 2011 году впервые после восстановления независимости Латвии белорусская диаспора выдвинула своего кандидата в депутаты парламента — члена правления СБЛ и руководителя рижского общества «Прамень» Елену Лазареву. Она была избрана в 11-й и 12-й Сейм Латвийской республики.

Белорусы Латвии — единственная национальная диаспора Латвии, которая имеет собственное средство массовой информации — газету «Прамень», которая выходит ежеквартально с 27 декабря 1994 года.

Выдающимися представителями белорусского меньшинства Латвии стали Владимир Пигулевский, Иван Красковский, Константин Езовитов, Сергей Сахаров, Эдвард Вайводиш, Виктор Вальтер, Вера Войтюлевич, Станислав Володько, Эмилия Казак-Казакевич, Авгиния Ковалюк, Борис Костоненко, Людмила Красковская, Игорь Кунигель, Павлина Мядёлка, , , . На территории современной Латвии родился белорусский советский писатель Янка Мавр.

Современность

Численность и тенденции развития 
При общей убыли населения Латвии после обретения страной независимости численность белорусов упала особенно резко — немалой частью за счёт выезда из страны белорусов, прибывших в последние десятилетия существования СССР и в Латвии не укоренившихся. Численность белорусов довольно быстро сокращается, что обуславливается как массовой эмиграцией в постсоветский период, так и интенсивными ассимиляционными процессами и огромной естественной убылью. Если ещё в 1990 году рождаемость среди латвийских белорусов превышала смертность, то к 2008 году смертность была выше рождаемости в три раза. Для сравнения, у латышей в 2008 году смертность превысила рождаемость всего на 6,6 %. В 2011—2017 годах численность белорусского населения сократилась на 14,7 %, в то время как русского — на 12,3 %, а латышского — на 3,8 %. Сравнивая суммарную убыль белорусского населения за период между переписями и динамику фактической численности диаспоры, можно констатировать, что только за 1989—2000 годы она сократилась примерно на 7 тысяч человек за счёт естественной убыли и на 15 тысяч — за счёт эмиграции и ассимиляции. В настоящее время миграционная убыль среди белорусов сохраняется, но масштаб оттока значительно снизился по сравнению с 1990-ми годами.

Развитие ассимиляционных процессов среди латвийских белорусов обуславливается широким распространением смешанных браков. По данным Центрального статистического бюро Латвии, доля смешанных браков среди белорусов в 2008 году достигла 89,8 % (в предшествующие годы она лишь изредка была ниже 90 %).

По данным переписи 2000 года, в Латвии проживало  97,1 тысяч белорусов (4,1 %), наибольшая доля белорусской диаспоры проживает в Индрской (58,4 %), Пиедруйской (Придруйской) (58,6%) и Робежниекской (47,0 %) волостях Краславского края. По состоянию на 2018 год, из крупных городов самая высокая доля белорусов — в Даугавпилсе: 7,6 %.

По оценке на начало 2010 года, в республике проживало . Наиболее крупная группа белорусов сосредоточена в Риге (). В Латгалии проживало , в том числе в Даугавпилсе — , в Даугавпилсском районе — , в Краславском районе —  (16,3 % населения).

По состоянию на 2020 год, число живущих в Латвии граждан Белоруссии ежегодно росло на 300 человек. После подавления протестов в Белоруссии (2020—2021), в Латвию перебрались многие представители белорусской оппозиции, IT-специалисты и предприятия.

Численность белорусов в Латвии на начало года по данным ЦСУ Латвии:

Язык 
Латвийские белорусы говорят преимущественно на русском языке. По данным переписи 2000 года, из  республики лишь  (18,8 %) назвали родным белорусский язык, русскоязычными были  (72,8 %). Белорусов с родным латышским языком насчитывалось  (6,5 %).

Образование 

В 1922-1938 годах в Даугавпилсе существовала Двинская государственная белорусская гимназия. Воспитанники собирали фольклор, читали лекции и проводили концерты, ставили спектакли по пьесам Я. Купалы, Ф. Оляхновича, К. Каганца, В. Дунина-Марцинкевича, В. Сахаровой. Среди предметов изучались белорусский, латышский, русский, латинский и немецкий языки, история, математика, закон Божий и др.

Существует одна основная (1—9 классы) белорусская школа в Риге; обучение идёт смешанно на белорусском, латышском и русском языках. В 2017 году в ней насчитывалось 157 учеников.

В некоторых школах Латгалии детям предоставляется возможность изучения белорусских традиций в факультативах и кружках.

Примечания

Литература 
 Goldmanis M. Baltkrievu diskurss latviešu presē (1920—1934): izpratnes evolūcija par baltkrieviem kā pastavīgu nacionālo minoritāti // Daugavpils universitātes 56. Starptautiski zinātniskās conferences rakstu krājums, C. daļa «Humanitārās zinātnes» = Proceedings of the 56th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C «Humanities». — Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2014. — Lp. 166—174.
 Kazachonak K. Cooperation of Latvian Belarusians with the Non-Belarusian political organizations of Latvia in 1928—1931// Альманах североевропейских и балтийских исследований. Выпуск 1, 2016, DOI: 10.15393/j103.art.2016.461
 Габранова Ю. Белорусы и языковая ситуация в Латвии (в аспекте билингвального образования) Русская филология № 26 Тарту, 2015. ISSN 2228-4494
 Апине И. Место белорусов Латвии в ряду других народов Беларуская дыяспара як пасрэдніца ў дыялогу цывілізацый: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый». «Беларускі кнігазбор», Мінск, 2001 г., ISBN 985-6638-15-1
 Екабсонс Э. Белорусы в Латвии в 1918—1940 гг. /Беларуская дыяспара як пасредніца ў дыялогу цывілiзацый. Матэрыялы III Міжнароднага кангрэса беларусістаў. Мінск: Беларускi Кнігазбор, 2001, 47-71 стр.
 Степанович В. Белорусская умница-сиротинушка // «Час», 03.07.2007.
 Зейле П. Латышская культура и культура в Латвии в 20-30-е годы XX века"Мы в Латвии". -Рига, Звайгзне, 1989. ISBN 5-405-00347-6
 Celešs V. Baltkrievu saknes un integrācija Latvijā 2004

Ссылки 
 Белорусская диаспора Латвии на портале МИД РБ
 Союз белорусов Латвии
 Латвийское общество белорусской культуры «Сьвітанак»
 Программа белорусского списка на выборах Сейма Латвии 1925 года

Белорусы
Белорусы в Латвии